Kontur zewnętrzny - w fryzjerstwie pojęcie określające zewnętrzny kształt (czasami zewnętrzną sylwetkę) fryzury. Jeżeli zmieni się kontur zewnętrzny (np. skracając włosy), ale jednocześnie pozostawi niezmienioną formę i typ uczesania, kształt twarzy wyda się inny.

Fryzjerstwo